Die von PC DOS und MS-DOS verwendete Codepage 737 (auch: CP 737, IBM 737, OEM 737) ist eine für griechische Buchstaben vorgesehene Zeichensatztabelle. Sie war populärer als Codepage 869, die ebenfalls für griechische Buchstaben vorgesehen und ISO-8859-7-kompatibel ist.

Layout 

Hier wird nur die obere Hälfte (128–255) gezeigt. Die untere Hälfte (0–127) ist mit dem ASCII-Zeichensatz identisch. Die Zahl unterhalb des Symbols ist der Unicode-Wert in hexadezimaler Schreibweise.

DOS-Codepage